Василий Елагин:
 Елагин, Василий Алексеевич (1818—1879) — русский историк, публицист.
 Елагин, Василий Иванович (1743—после 1800) — русский военачальник, генерал от кавалерии.
 Елагин, Василий Игоревич (род. 1953) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.